Senator für Inneres und Sport steht für

 Der Senator für Inneres in Bremen
 Senator für Inneres und Sport in Hamburg, siehe Behörde für Inneres und Sport
 Senator für Inneres und Sport in Berlin, siehe Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Siehe auch:
 Innensenator